Die Hexe – film del 1921 diretto da Franz Eckstein
La stregoneria attraverso i secoli  (Häxan, titolo tedesco Die Hexe) – film del 1922 diretto da Benjamin Christensen
Die Hexe – film del 1954 diretto da Gustav Ucicky